В списке представлены электровагоны метрополитенов, когда либо эксплуатировавшиеся в метрополитенах СССР, а позднее России и других стран бывшего СССР, а также выпущенные заводами СССР и постсоветских стран на экспорт. В список также включены опытные электровагоны, проходившие испытания, но по ряду причин так и не введённые в эксплуатацию. Электровагоны метрополитенов СССР, России и других стран бывшего СССР имеют такую же ширину колеи, как и обычные железные дороги (1524/1520 мм), но при этом получают питание от расположенного сбоку от путей контактного рельса напряжением 750 В постоянного тока. В отличие от наземных электропоездов, нумерация электропоездов для метрополитенов СССР, России и других постсоветских стран осуществляется повагонно и без обозначения серии, при этом вагоны большинства моделей имеют сквозную нумерацию, за исключением некоторых моделей, таких как 81-720/721 «Яуза» или 81-740/741 «Русич», номера которых обозначаются в пределах серии и совпадают с номерами выпущенных ранее вагонов других моделей (81-717/714, Еж6, Л и т. п.), а также экспортных.

Пассажирские электровагоны

Контактно-аккумуляторные электровозы 
Контактно-аккумуляторные электровозы метрополитенов используются наряду с мотовозами для маневровой работы на территории электродепо без контактного рельса, вождения служебных поездов в ночное время при отсутствии напряжения на контактном рельсе либо на неэлектрифицированных линиях специального назначения, а также транспортировки в депо неисправных вагонов при отключённом напряжении. Конструктивно такие вагоны основаны на обычных пассажирских вагонах и могут иметь неиспользуемые автоматические салонные двери, но при этом в отличие от других вагонов имеют две кабины машиниста (по одной с каждой стороны), а в пассажирском салоне вместо сидений устанавливаются аккумуляторные батереи.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 

Электровагоны метрополитенов
Электровагоны метрополитенов